En baby er et menneske som spædbarn.

Baby eller Babyer kan også henvise til:

Musik

Musikere 
 Birdman (rapper) – Bryan Williams amerikansk musiker også kendt som Baby.
 Baby (band) – Amerikansk band fra 1970'erne
 The Babys – Britisk band fra 1970'erne

Albummer 
 Baby (Bosque Brown album)
 Baby (The Burning Hell album)
 Baby (The Detroit Cobras album)
 Baby (Yello album)

Sange 
 "Baby" (sang af Ashanti)
 "Baby" (sang af Brandy Norwood)
 "Baby" (sang af Fabolous)
 "Baby" (sang af Justin Bieber)
 "Baby" (sang af LL Cool J)
 "Baby (You've Got What It Takes)" – af Dinah Washington og Brook Benton
 "The Baby" – af Blake Shelton
 "Babies" (sang) – af Pulp
 "Baby" – af Alcazar fra Disco Defenders
 "Baby" – af Angie Stone af The Art of Love & War
 "Baby" – af bl.a Caetano Veloso og Gal Costa fra Opsamlingsalbummet Tropicalia: ou Panis et Circenses
 "Baby" – af Kylie Minogue fra CD-singlen "Love at First Sight"
 "Baby" – af Serj Tankian fra Elect the Dead

Andet 
 Baby Records – italiensk pladeselskab
 Baby (musical) – en musical fra 1983 af David Shire og Richard Maltby, Jr.

Film 
 Baby (film fra 1915) – amerikansk sort-hvid komediefilm fra 1915 med Oliver Hardy
 Baby (film fra 2000) – amerikansk tv-film med Alison Pill
 Baby (film fra 2008) – amerikansk film med David Huynh
 Babies (film) – dokumentarfilm fra 2010 af Thomas Balmes
 Baby: Secret of the Lost Legend – En film fra 1985
 Baby (film fra 1989) – dansk animationsfilm fra 1989 instrueret af Anders Flensborg og Uffe Boesen
 Baby (film fra 2003) – en dansk film fra 2003, instrueret af Linda Wendel
 Baby (film fra 2014) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Camilla Ramonn

Fiktive personer 
 Baby Sinclair – Et fiktivt spædbarn i tv-serien Dinosaurs
 Baby (Dragon Ball) – En fiktiv skurk i Dragon Ball GT
 Baby Firefly – En fiktiv figur i House of 1000 Corpses fra 2003 samt dens efterfølger, The Devil's Rejects
 Baby – En figur i computerspils-serien Super Monkey Ball

Litteratur 
 Baby (novelle) – En novelle af Patricia MacLachlan
 Baby (dansk novelle) – En novelle af Kirsten Thorup

Steder 
 Baby (Seine-et-Marne) – En kommune i Seine-et-Marne départementet, Frankrig
 Baby (Gmina Odolanów) – I Województwo wielkopolskie, vest-central Polen
 Baby (Gmina Ostrów Wielkopolski) – I Województwo wielkopolskie, vest-central Polen
 Baby (Powiat kutnowski) – I Województwo łódzkie, centrale Polen
 Baby (powiat piotrkowski) – I Województwo łódzkie, centrale Polen
 Baby (Województwo mazowieckie) – øst-central Polen
 Baby (Województwo śląskie) – Sydlige Polen

Personer

Efternavn 
 Benoît Baby (1983-) – Fransk rugby union-spiller
 François Baby (politiker) (1733-1820) – Canadisk politiker
 François Baby (erhvervsmand) (1768-1852) – Canadisk erhvervsmand
 François Baby (byrådsmedlem) (1794-1864) – Canadisk erhvervsmand og byrådsmedlem
 Jacques Baby (1731-1789) – Canadisk skindhandler
 M. A. Baby – Indisk politiker

Øgenavn 
 Rafael Araújo (basketballspiller) – Brasiliansk professionel basketballspiller
 Lauren Bacall – Amerikansk skuespiller, som har kælenavnet Baby fra Humphrey Bogart
 Prinsesse Beatrice af Storbritannien – Yngste datter af dronning Victoria

Diverse 
 Manchester Small-Scale Experimental Machine – tilnavnet Baby, et computerprogram
 Bmibaby – Britisk Lavprisflyselskab

Se også 
 Baby, Baby (flertydig)
 Babe (flertydig)
 Bab (flertydig)